Rowland Hill kan syfta på bland andra:

* Rowland Hill (1795–1879), brittisk skolman och postreformator
 Rowland Hill (1744–1833), brittisk frikyrkopredikant och vaccinationsagitator
 Rowland Hill, 1:e viscount Hill (1772–1842), brittisk militär
 Rowland Hill, 2:e viscount Hill (1800–1875), brittisk peer
 Rowland Clegg-Hill, 3:e viscount Hill (1833–1895), brittisk peer